Павел Крышалович (род. 23 июня 1974, Слупск) — польский футболист.

Клубная карьера 
В 1990 году Павел Крышалович начал играть за польский клуб Gryf Slupsk. Но уже в 1994 начал играть за другой польский клуб Zawisza Bydgosz.
А начиная с 1995 года он начал играть за клуб Amica Wronki (Польша). Затем Павел Крышалович играл за немецкий клуб Eintracht Frankfurth.
Потом снова играл за Аmica Wronki. Но в 2005 году он уже играл за другой клуб Wislam Krakow (Польша). В 2007 он играл за два клуба: сначала
SV Wilhmshaver и Gryf Slupsk.

Игры за сборную 
Павел Крышалович играл за сборную Польши с 2000 по 2004.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Грыф» Слупск
Игроки ФК «Завиша»
Игроки ФК «Амика»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Вильгельмсхафен»